Jméno a příjmení Jiří Lederer má více nositelů:

 Jiří Lederer (politik) (1924–2001) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Jiří Lederer (publicista) (1922–1983) – český publicista, novinář, po roce 1968 v disentu, po roce 1980 v exilu